MR1 ou MR-1 peut faire référence à :

 Bristol MR1, un biplan expérimental monocoque de 1917 ;
 HAWAII MR1, un système d'imagerie des fonds marins ayant permis de retrouver l' ;
 Major histocompatibility complex, class I-related, une protéine présentatrice d'antigènes ;
 Mercury-Redstone 1, une mission spatiale américaine sans pilote ayant échoué ;
 PNKD, ou régulateur de la myofibrillogenèse 1 ;
 Shewanella oneidensis MR-1, une bactérie ;
 Spyder MR1, un fusil de paintball ;
 Architecture Hadoop un patron d'architecture de développement informatique ;
Homonymie